Ни́колас Росс (; 11 ноября 1991, Инвернесс, Хайленд, Шотландия), более известный как Ник Росс () — шотландский футболист, атакующий полузащитник клуба «Сакраменто Рипаблик».

Клубная карьера 
Ник родился 11 ноября 1991 года в шотландском городе Инвернесс области Хайленд.

Летом 2009 года Росс заключил с местным футбольным клубом профессиональный контракт. Дебют Ника в первом составе «Тисл» состоялся 25 июля того же года, когда его команда в рамках первого раунда Кубка вызова встречалась с «Монтрозом». 13 марта 2010 года полузащитник открыл счёт своим голам за «Инвернесс», поразив в поединке турнира Первого дивизиона Шотландии ворота клуба «Гринок Мортон». 5 декабря Росс пролонгировал с «Тисл» соглашение о сотрудничестве, продлив контракт до лета 2013 года.

27 ноября 2018 года Росс подписал контракт с новообразованным клубом Чемпионшипа ЮСЛ, второй лиги США, «Эль-Пасо Локомотив». 10 марта 2019 года участвовал в инаугуральном матче клуба, соперником в котором был «ОКС Энерджи». 23 марта 2019 года в матче против «Рио-Гранде Валли Торос» забил свой первый гол за клуб.

Клубная статистика 

(откорректировано по состоянию на 5 апреля 2013)

Сборная Шотландии 
Осенью 2010 года прогресс Росса в «Инвернессе» отметил главный тренер молодёжной сборной Шотландии Билли Старк, пригласивший Ника в состав команды на товарищеский матч против Северной Ирландии. В этом поединке полузащитник и дебютировал в «молодёжке» «тартановой армии». Выйдя на поле на замену за четыре минуты до конца встречи, Росс на 90-й минуте поразил ворота североирландцев, забив свой первый гол за молодых «тартановых».

Достижения 
 «Инвернесс Каледониан Тисл»
 Победитель Первого дивизиона Шотландии: 2009/10
 Финалист Кубка вызова: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Инвернесс Каледониан Тисл»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Сепси»
Игроки ФК «Эль-Пасо Локомотив»
Игроки ФК «Сакраменто Рипаблик»